Parco archeologico di Centocelle – parco di Roma
 Parco di Centocelle – stazione della metropolitana di Roma